Hagiografies:
 Santa Engràcia de Saragossa, màrtir del segle IV
 Santa Engràcia de Segòvia, eremita i màrtir del segle VIII
 Toponímia:
 Santa Engràcia (poble de Tremp), al Pallars Jussà 
 Santa Engràcia de les Oluges, església de les Oluges 
 Santa Engracia del Jubera, municipi de la Rioja, a la regió de la Rioja Mitjana 
 Santa Engràcia de Montcada, Església parroquial a la Plaça de l'Església, 9, a la localitat de Montcada i Reixac (Vallès occidental) 
 Santa Engràcia de Montcada i Reixac
 Castell de Santa Engràcia, castell del poble de Santa Engràcia, de l'antic terme de Gurp de la Conca, municipi de Tremp. Fou un dels sis castells
 Serra de Santa Engràcia, serra al terme municipal de Tremp, antigament del de Gurp de la Conca